

Приріченська сільська рада — сільське поселення, Новоорський район, Оренбурзька область
 Приріченська сільська рада — сільське поселення, Ужурський район, Красноярський край